

Film
 Follow the Leader – cortometraggio del 1901 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
 Follow the Leader – cortometraggio del 1928 diretto da Clyde Carruth
 Follow the Leader – film del 1930 diretto da Norman Taurog 
 Follow the Leader – cortometraggio del 1931 diretto da Joseph Henabery
Follow the Leader – film del 1944 diretto da William Beaudine

Musica 
 Follow the Leader / Animal – singolo dei The Saints del 1982, dall'album I Thought This Was Love, But This Ain't Casablanca
Follow the Leader – album di Eric B. & Rakim del 1988
Follow the Leader – singolo di Eric B. & Rakim del 1988, dall'album omonimo
Follow the Leader – album dei Korn del 1998
Follow the Leader – singolo di Wisin & Yandel del 2012

Televisione 
 Follow the Leader – episodio di Finalmente weekend!
 Seguendo un leader (Follow the Leader) – episodio di Odyssey 5
 Il nuovo leader (Follow the Leader) – episodio della quinta stagione di Lost